Dit is een lijst van landen gesorteerd op militaire uitgaven. De eerste lijst is gebaseerd op de Stockholm International Peace Research Institute  SIPRI 2010 die bestaat uit de top-15 van de landen die het meeste geld uitgeven aan het leger.

SIPRI-database van Militaire Uitgaven

SIPRI jaarboek 2010
Hieronder volgt een tabel van de top-15 landen met de hoogste militaire uitgaven voor 2009, gepubliceerd in het SIPRI jaarboek 2010, gebruikmakend van huidige wisselkoersen in US Dollars.

Zie ook 
 Lijst van landen zonder leger
 Defensie-industrie

Militaire uitgaven